Ahmed (arabsky أحمد – ten, kdo neustále děkuje Bohu) je arabské mužské rodné jméno a příjmení. Jeho variantou je Ahmad, tureckou obdobou Ahmet.

Nositelé jména Ahmed 

 Ahmed Adly (* 1987) – egyptský šachový velmistr
 Ahmed al-Dahar (1906–1984) – izraelský politik a poslanec
 Ahmed al-Mirghani (1941–2008) – súdánský politik a v letech 1986 až 1989 prezident
 Ahmed Ben Bella (1916–2012) – alžírský politik, voják a revolucionář
 Ahmed Naseer Bunda (* 1932) – pákistánský pozemní hokejista
 Ahmed Dabbah (* 1955) – izraelský politik a poslanec
 Ahmed Boughèra El Ouafi (1898–1959) – francouzský atlet alžírského původu
 Ahmed es-Sikeli – arabský eunuch a sicilský admirál ve 12. století
 Ahmed Fuad (1868–1936) – poslední egyptský sultán a první egyptský král
 Ahmed Jásin (1937–2004) – palestinský šejch a spoluzakladatel hnutí Hamás
 Ahmed Tidiane Souaré (* 1951) – guinejský politik a v roce 2008 krátce předseda vlády
 Ahmed Sékou Touré (1922–1984) – první guinejský prezident
 Ahmed Zewail (1946–2016) – egyptský chemik a nositel Nobelovy ceny
 Hadži Ahmed Muhaddin Piri (asi 1470–1555) – turecký námořník a kartograf
 Ismail Ahmed Ismail (* 1984) – súdánský atlet
 Munir Ahmed Dar (1935–2011) – pákistánský pozemní hokejista

Nositelé příjmení Ahmed 

 Abdullahi Yusuf Ahmed (1934–2012) – somálský politik a v letech 2004 až 2008 prezident
 Bashir Ahmed (* 1934) – pákistánský pozemní hokejista
 Mushtaq Ahmed (1932–2011) – pákistánský pozemní hokejista
 Saladin Ahmed (* 1975) – americký spisovatel science-fiction a básník
 Šarif Ahmed (* 1964) – somálský politik a od roku 2009 prezident

Související články 

 Mešita Sultan Ahmed – historická mešita v Istanbulu

Mužská jména